Kenkä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kenkä (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Kenkä (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar